A Segunda División 1931-32-es szezonja volt a bajnokság negyedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Betis Balompié lett.

Végeredmény

Megjegyzések 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2